Arthur Cirilli – politico statunitense
 Gabriele Cirilli – attore, comico e conduttore televisivo italiano
 Gianluca Cirilli – allenatore ed ex hockeista su prato italiano
 Guido Cirilli – architetto italiano
 Jean-Charles Cirilli – calciatore francese